Harmanli kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Charmanli, ort, Chaskovo, Obsjtina Charmanli,

Turkiet 

 Harmanlı (ort i Turkiet, Mardin, lat 37,07, long 40,51), 
 Harmanlı (ort i Turkiet, Diyarbakır), 
 Harmanlı (ort i Turkiet, Mardin, lat 37,44, long 41,11), 

Robotskapade Bulgarienförgreningar
Robotskapade Turkietförgreningar